John Hinch ist der Name folgender Personen:

* E. John Hinch (* 1947), britischer Mathematiker
 John Hinch (Musiker) (1947–2021), britischer Musiker